Guanipa, ou l'un de ses composés, peut désigner :

Patronymes 
 Juan Pablo Guanipa (né en 1964) : avocat, homme politique et député vénézuélien.

Toponymes

Guanipa : un fundo ou lieu-dit de la paroisse civile de Ramón Ignacio Méndez de la municipalité de Ezequiel Zamora dans l'État de Barinas ;
 Guanipa : une localité de la paroisse civile de San Joaquín de la municipalité d'Anaco dans l'État d'Anzoátegui ;
 Manuel Guanipa Matos : l'une des six paroisses civiles de la municipalité de Baralt dans l'État de Zulia ;
 Mesa de Guanipa ou « plateau de Guanipa » : un plateau dans l'État d'Anzoátegui ;
 San José de Guanipa : l'une des vingt-et-une municipalités de l'État d'Anzoátegui ;
 San José de Guanipa : le chef-lieu de la municipalité de San José de Guanipa dans l'État d'Anzoátegui ;
 Sector Valle de Guanipa : une localité de la paroisse civile de Miguel Otero Silva de la municipalité de Simón Rodríguez dans l'État d'Anzoátegui.

Autres 
 Guanipa : un court-métrage de la réalisatrice polonaise Agnieszka Smoczyńska, sorti en 2003.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme